

Sportolók 
Gordon Smith (1908–1999) amerikai olimpikon jégkorongozó
Gordon Smith (1954) ausztráliai birkózó, olimpikon

Skót labdarúgók 
Gordon Smith (1924–2004) skót labdarúgó (Hibernian, Heart of Midlothian, Dundee, Drumcondra, ill. skót válogatott)
Gordon Smith (1954–2014) skót labdarúgó (St. Johnstone, Aston Villa, Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wanderers, Pittsburgh Spirit)
Gordon Smith (1954) skót labdarúgó (Kilmarnock, Rangers, Brighton & Hove Albion, Manchester City, Oldham Athletic, Admira Wacker, Basel, Stirling Albion), a Skót Labdarúgó Szövetség volt elnöke
Gordon Smith (1959) skót labdarúgó
Gordon Smith (1991) skót labdarúgó (Livingston, Heart of Midlothian, Raith Rovers, Stirling Albion, Dumbarton)

Egyéb személyek 
Gordon Smith (1952) amerikai szenátor Oregon államból